Renoldner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Renoldner (* 1957), österreichischer Autor
 Klemens Renoldner (* 1953), österreichischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Severin Renoldner (* 1959), österreichischer Theologe und Politiker (Grüne)
 Thomas Renoldner (* 1960), österreichischer Filmregisseur und Filmkurator